Ovaj članak sadrži sisteme za lansiranje tereta napravljene od nekih faza na čvrsto gorivo osim završne faze.

Sve faze na čvrsto gorivo 

* Uključujući suborbitalnu misiju

Svi stepeni na čvrsto gorivo osim gornjeg stepena

Vidi još 

 Poređenje orbitalnih raketnih motora
 Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje
 Poređenje familija orbitalnih lansera
 Poređenje orbitalnih letelica
 Poređenje teretnih vozila svemirske stanice
 Spisak dizajna sistema za lansiranje u svemir
 Spisak orbitalnih sistema za lansiranje

Reference 

Ракете
Ракета носач
Ракетна горива
Ракетна погонска горива
Ракетна техника
Ракетни мотори
Ракетни системи
Свемирска трка
Свемирске летелице
Свемирске мисије
Свемирске станице
Свемирски програм по државама
Листа ракета